V 180 – wschodnioniemiecka lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1959–1970
 SMS V 180 – niemiecki niszczyciel z I wojny światowej